Frunsenskoje () ist eine russische bzw. kirgisische Ortsbezeichnung:
 in Kirgisistan:
 Frunsenskoje, Siedlung städtischen Typs in der früheren Kirgisischen SSR, jetzt Pulgon im Gebiet Batken
 in Russland:
 Frunsenskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Bokellen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)